Де́ннехи — фамилия.

Известные носители 
 Деннехи, Брайан (1938—2020) — американский актёр.
 Деннехи, Джоанна (род. 1982) — британская преступница.

См. также